V boj idut odni stariki (В бой идут одни «старики») è un film del 1973 diretto da Leonid Fёdorovič Bykov.

Trama 
: è così che il capitano Titarenko ha selezionato per sé i nuovi arrivati. I suoi "vecchi" non erano più di venti, ma il loro rifornimento dalle scuole di volo di rilascio accelerato in battaglia comunque, quando possibile, non era permesso. Avevano ancora molto da sperimentare: il calore delle battaglie e la gioia della prima vittoria sul nemico, e la grandezza della fratellanza, sigillata con il sangue, il primo amore e l'amarezza della perdita. La storia comincia nell'estate 1943 nel momento dell'Offensiva del Dnepr, quando per lo stato ucraino comincia il periodo di liberazione dal nazifascismo e gli aviatori proseguono con le lotte contro le truppe. La squadra di piloti subisce un ricambio generazionale, con giovani ragazzi che, per evitare rischi, inizialmente non hanno ancora il permesso di salire in alto ma giunti più avanti si cimentano con la battaglia nei cieli.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni